Торговая война Китая и США — экономический конфликт (торговая война) между США и Китаем, обострившийся в 2018 году.

Предыстория 
В ходе предвыборной кампании (осень 2016) Дональд Трамп многократно критиковал торговые отношения с Китаем, в частности, заявляя, что Китай «насилует нашу страну». После избрания Трамп стал первым с 1979 года избранным президентом США, который напрямую позвонил президенту Тайваня, что было расценено как недружественный шаг в отношении КНР, которая придерживается политики «одного Китая».

В апреле 2017 года Си Цзиньпин посетил США, впервые встретившись с Трампом. В ноябре 2017 года Дональд Трамп посетил Пекин в ходе своего азиатского турне.

В 2017 году торговый оборот между США и КНР составлял 710,4 млрд долларов, включая экспорт из США — 187,5 млрд долларов, импорт в США — 522,9 млрд долларов. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем составлял 335,4 млрд долларов.
Основными статьями импорта в США в 2017 году были:
 электрооборудование — 146 млрд долларов;
 машины и оборудование — 110 млрд долларов;
 мебель и постельные принадлежности — 32 млрд долларов;
 игрушки и спортивное оборудование — 26 млрд долларов;
 пластмасса — 16 млрд долларов;
 услуги — 17 млрд долларов.
Тогда же США экспортировали в Китай:
 услуги — 58 млрд долларов;
 самолёты — 16 млрд долларов;
 машины и оборудование — 13 млрд долларов;
 продукция сельского хозяйства — 13 млрд долларов;
 автомобили — 13 млрд долларов;
 электрооборудование — 12 млрд долларов.

В августе 2017 года Дональд Трамп инициировал расследование о краже интеллектуальной собственности США Китаем. Расследование поручено торговому представителю США.

История 
23 января 2018 года Президент США Дональд Трамп установил 30%-й тариф на ввозимые в страну солнечные батареи; тариф будет действовать 4 года, снижаясь на 5 % ежегодно до уровня 15 %.
Кроме того, был установлен тариф на ввоз больших бытовых стиральных машин (на первые 1,2 млн ввезённых — 20 %, на последующие — 50 %); этот тариф будет действовать 3 года и также постепенно снижается до 16 % для первых 1,2 млн машин и до 40 % для последующих.
Китай, мировой лидер в производстве солнечных батарей, выразил свое «сильное разочарование» подобными действиями США.

В марте 2018 года по итогам расследования торгового представителя США по краже интеллектуальной собственности Китаем было выявлено, что Китай использует дискриминационные практики, наносящие вред американской торговле. 22 марта Дональд Трамп постановил подготовить и опубликовать список пошлин, которые будут повышены в связи с итогами расследования, а также инициировать разбирательство по выявленным фактам в рамках ВТО и обдумать меры, касающихся ограничения инвестиций КНР в стратегические отрасли экономики США.

В начале апреля был выпущен список примерно из 1300 товаров, пошлины на ввоз которых из Китая должны возрасти на 25 %. Список включал разнообразные товары — электронику, запчасти для самолётов, спутники, медицинские товары, оборудование и прочее — общий объём импорта в США из Китая которых составлял около 50 млрд долларов.

1 апреля Китай ответил на действия американцев, обложив дополнительными пошлинами импортируемые из США мясо, фрукты и прочие товары. В частности, на свиные продукты и алюминиевый лом была введена 25%-я пошлина, на порядка 120 различных товаров (от орехов до яблок и ягод) — 15%-я пошлина. Импорт подобных товаров в Китай из США составил в 2017 году 3 млрд долларов.

15 июня 2018 года появились сообщения о подготовке президентом США ввода таможенных пошлин в размере 25 % на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Пошлины мотивированы как защитой американского производителя, так и обвинениями Китая в нарушении интеллектуальных прав.

Торговая война к 6 июля 2018 года привела к тому, что Китай и США наложили торговые пошлины на товары на сумму, которая составила 68 млрд долларов.
«Решение Трампа — это объявление Китаю торговой войны, сказал Bloomberg Вей Цзянго».

8 августа 2018 Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа 2018 дополнительные пошлины в размере 25 % на американские товары общей стоимостью около 16 млрд долл.

23 августа 2018 руководство США ввело пошлины в размере 25 % на ввозимые из Китая товары; в список попали 279 наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов.
В тот же день, 23 августа, Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с этим введением США ввозных пошлин.

В конце 2018 — начале 2019 ведутся активные переговоры.

10 мая 2019 года США увеличили пошлину на китайскую продукцию в общей сложности на 200 млрд долларов. После увеличения пошлин на китайскую продукцию Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выводить американских производителей с территории КНР.

28 июня 2019 в рамках саммита G-20 состоялась встреча главы США Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

23 августа 2019 года США заявили о том, что с 1 октября товары из Китая на сумму 250 млрд $, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25 %, будут облагаться пошлинами в размере 30 %. Оставшаяся продукция из КНР на сумму 300 млрд $, которая облагалась тарифами в 10 %, будет облагаться тарифами в 15 %.

Санкции против «Хуавэй» 
Отстранение компании «Хуавэй» (Huawei) от любых сделок по слияниям и поглощениям в США. 
Арест финансового директора компании «Хуавэй» Мэн Ваньчжоу (декабрь 2018) по обвинению в нарушении американских торговых санкций. 
Май 2019: британская  ARM по указанию властей США приостановила все отношения с «Хуавэй» (это ограничило  возможности той производить собственные процессоры Kirin); также запрет американским компаниям на сотрудничество с «Хуавэй» — это Google (отключение обновлений ОС Android, отказ доступа к сервисам Google и магазину приложений «Google Play» в ней), Intel, Qualcomm и другие американские компании.

Также Вашингтон наложил санкции на крупнейшего производителя микросхем в КНР – компанию SMIC, лишив его оборудования, технологий и возможности продавать полупроводники американским компаниям (это привело к тому, что, опасаясь новых ограничений и будучи главной фабрикой планеты, Китай резко, на 50 % (в первом квартале 2021), увеличил закупки микросхем на Тайване, основном мировом производителе чипов).

Попытки урегулирования 
Октябрь 2019: США и Китай достигли частичного соглашения в сфере торговли: Пекин согласился нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, США со своей стороны пошли на ослабление торговых пошлин на китайский импорт.

В ноябре 2019 года представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что США и Китай договорились о постепенном снижении взаимных пошлин на поставки товаров. По его словам, тарифы будут снижаться в одинаковом темпе и в одинаковом объеме.

15 января 2020 г. президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров. Первая фаза сделки призвана «обеспечить безопасность интеллектуальной собственности» США, «прекратить принудительную передачу технологий», «значительно расширить американский агросектор», «устранить барьеры для американского финансового сектора», «прекратить валютную манипуляцию» со стороны Китая, «восстановить баланс в американо-китайских торговых отношениях», «эффективно урегулировать [двусторонние] споры» в торговле. Объем торгового соглашения превысит 200 млрд $ в 2020 году и будет расти ежегодно.

19 августа 2020 года президент США Д. Трамп отказался от проведения переговоров с китайской стороной, обвинив КНР в распространения по всему миру вируса COVID-19.

В январе 2021 уходящий президент США Д. Трамп принял решение ограничить любые транзакции с владельцами восьми китайских приложений, в том числе платежных систем Alipay и WeChat Pay. 
Сразу после ухода Трампа с поста президента власти КНР приняли решение ввести санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

29 января 2021 года китайская компания «Xiaomi» подала иск в суд против Министерства обороны и Министерства финансов США с требованием исключить компанию из черного списка китайских компаний, функционирующих в интересах китайского правительства.

19 марта 2021 года в г. Анкоридж (Аляска, США) состоялась встреча представителей правительства США (в лице главы государственного департамента Энтони Блинкена, советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана) и министра иностранных дел КНР Ван И и государственного советника Ян Цзечи. По ее итогам китайская сторона выразила недовольство и заявила о нарушении протокола представителями США.

См. также 
 Экономика США
 Торговый баланс США
 Экономика КНР
 Тарифная политика Дональда Трампа
 Американо-китайские отношения

Ссылки 
 Зависимости Китая от США пришел конец // Взгляд, 9 января 2019
 Россия и Китай могут поставить США на колени // Взгляд, 6 июня 2019
 Как Пекин обходит американские запреты в торговой войне // РИА Новости, июнь 2019
 Владислав Иноземцев. Брестский мир по-китайски. О причинах и последствиях победы США в торговой войне с Китаем // Газета.Ru, 22.01.2020
 Китайские власти еще раз подали на администрацию США в суд ВТО, в ее орган по разрешению споров // 16.12.2022
 Основатель фонда Bridgewater Associates Далио: Китай побеждает в торговой войне с США // Известия, 15 февраля 2023

Примечания 

Торговые войны
Американо-китайские отношения
Президентство Дональда Трампа
2018 год в США
2018 год в Китае
2018 год в экономике
Внешняя торговля США
Разногласия вокруг администрации Трампа